

Persone 

 Alejandro de Tomaso – pilota automobilistico e imprenditore argentino
 Antonio De Tomaso – politico argentino

Altro 
 De Tomaso – cognome italiano
 De Tomaso – società italiana per la produzione di automobili

Pagine correlate 
Tommaso
De Tommasi